

События 
 Консулы Флавий Калепий и Флавий Ардавурий Юниор.
 Сильный отряд исаврийских федератов в Константинополь привёл Тарасикодиста Русумвладеста. Вторжение гуннов в Иллирию. Опустошение Балканского полуострова. Победа Аттилы над императором Феодосием II на берегу реки Атус (Вид). Захват Марцианополиса (совр. Варна). Аттила остановлен при Фермопилах. Начало переговоров.
 447—449 — Патриарх Константинополя Флавиан.
 Восстание Уду против Тоба-Вэй подавлено.
 Окончательное завоевание Хэси табгачами.
 6 ноября - сильное землетрясение разрушает большие участки стен Константинополя, в том числе 57 башен.

Скончались 
 Прокл — патриарх Константинополя

См. также